Krásno est un toponyme qui peut désigner :

Krásno, une ville du district de Sokolov, dans la région de Karlovy Vary.

Krásno, une commune du district de Partizánske, dans la région de Trenčín ;
 Krásno nad Kysucou, une ville du district de Čadca, dans la région de Žilina.